Falcău se poate referi la:

 Falcău, Suceava
 Falcău, Vijnița

Vezi și 
 Râul Falcău (dezambiguizare)

Toponime românești